Municipio de Northville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Northville (condado de Spink, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Spink.
 Municipio de Northville (condado de LaSalle, Illinois), un municipio ubicado en el condado de LaSalle.
 Municipio de Northville (condado de Wayne, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Wayne.